Devinck est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 François Jules Devinck (1802-1878), industriel chocolatier et homme politique français ;
 François Régis Benjamin Devinck-Thiery (1762-1803), homme politique français.
  (1892-1960), général français ;
  (1988-), footballeur belge ;

Patronyme français
Patronyme belge